Fioltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fioltjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Fioltjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Fioltjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724986-171129), sjö i Skellefteå kommun, 
Fioltjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725471-170355), sjö i Skellefteå kommun, 
Fioltjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (7,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn